Чип и Дейл:
 Чип и Дейл — главные персонажи одноимённых мультфильмов компании Disney.
 «Чип и Дейл» — короткометражный мультфильм 1947 года. 
 «Чип и Дейл спешат на помощь» () — мультсериал производства США 1989—1990 годов.
 «Чип и Дейл спешат на помощь» () — американский анимационно-игровой фильм режиссёра Акива Шаффера 2022 года.
 «Чип и Дейл» — детективный рассказ Андрея Кивинова из его сборника «Чёрная метка».

См. также 
 Чиппендейл (значения) ()